Стефанович-Донцов:
 Стефанович-Донцов Михайло — лікар.
 Стефанович-Донцов Яків — лікар родом з Чернігова.